Harrison Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Iowa 
 Harrison Township (Comté d'Osceola, Iowa)
 Harrison Township (comté d'Adair, Iowa)
 Harrison Township (comté de Benton, Iowa)
 Harrison Township (comté de Boone, Iowa)
 Harrison Township (comté de Harrison, Iowa)
 Harrison Township (comté de Kossuth, Iowa)
 Harrison Township (comté de Lee, Iowa)

Missouri 
 Harrison Township (comté de Daviess, Missouri)
 Harrison Township (comté de Grundy, Missouri)
Harrison Township (comté de Mercer, Missouri)
 Harrison Township (comté de Moniteau, Missouri)
Harrison Township (comté de Scotland, Missouri)
Harrison Township (comté de Vernon, Missouri)

Autres 
 Harrison Township (Illinois)
 Harrison Township (Michigan)
 Harrison Township (Minnesota)
 Harrison Township (comté d'Allegheny, Pennsylvanie)
 Harrison Township (comté de Bedford, Pennsylvanie)

Voir aussi 
 
 

Township aux États-Unis
Homonymie de townships
Homonymie de localités aux États-Unis